Bogaard ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Bogaard, kanadische Archäologin
 Ed Bogaard, niederländischer klassischer Saxophonist und Musikpädagoge
 Michael van den Bogaard (* 1974), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Boogaard
 Bogarde